Poniżej znajduje się lista wybitnych zawodników, którzy występowali w Arsenalu. Arsenal został założony w 1886 przez pracowników Royal Arsenal w Woolwich jako Dial Square, lecz wkrótce nazwę zmieniono na Royal Arsenal. Gdy w 1891 klub przeszedł na zawodowstwo nazwa ponownie uległa zmianie i brzmiała wtedy Woolwich Arsenal. Klub debiutował w FA Cup w 1889, natomiast pierwsze spotkanie w The Football League przypadło na rok 1893. Obecna nazwa, czyli Arsenal została ustanowiona w 1914, rok po przeniesieniu się klubu na Arsenal Stadium w Highbury.

Lista piłkarzy 
Poniższa lista zawiera wszystkich piłkarzy, którzy rozegrali 100 lub więcej spotkań w barwach Arsenalu. Liczą się spotkania we wszystkich spotkaniach Football League, Premiership, FA Cup, Curling Cup oraz w europejskich pucharach: Lidze Mistrzów, Pucharze Zdobywców Pucharów, Pucharze Miast Targowych i w Pucharze UEFA. Wliczają się spotkania, w których zawodnik został wprowadzony z ławki. Mecze z czasów wojennych nie są brane pod uwagę. 

Gracze posegregowani są według ilości swoich występów dla klubu. Gracze wciąż występujący w klubie oznaczeni są czcionką pogrubioną. Statystyki aktualne na dzień 20 marca 2023.

Obecni piłkarze

Legenda dla pozycji

Przypisy 
 

Arsenal F.C.